Casinos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Casinos (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Casinos (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar